Northside Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Northside Historic District (Alabama), ID-Nr. 01001409
 Northside Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 87001777
 Northside Historic District (New York), ID-Nr. 75001226
 Northside Historic District (North Carolina), ID-Nr. 94000081

Siehe auch:
 North Side Historic District